Die Provinz Ouargla oder Wargla () ist eine Provinz (wilaya) im östlichen Algerien.

Die Provinz liegt in der Sahara und grenzt im Osten an Tunesien und Libyen, sie umfasst mit einer Fläche von 211.980 km² das Zentrum und den Süden des Grand Erg Oriental.

558.558 Menschen (Statistik 2008) bewohnen die Provinz, die Bevölkerungsdichte beträgt somit rund 2,6 Einwohner pro Quadratkilometer. Teile der Bevölkerung sprechen Berbersprachen wie Mzab-Wargla.

Hauptstadt der Provinz ist Ouargla (Wargla), andere bekannte Städte sind Touggourt und Hassi Messaoud.

Kommunen 
In der Provinz liegen folgende Kommunen als Selbstverwaltungskörperschaften der örtlichen Gemeinschaft:

Einzelnachweise

Weblinks 

  Wilaya de Ouargla bei Geonames

Provinz in Algerien